Schley:
 Werner Schley (1935-2007) joueur suisse de football
 William Schley (1786-1858), juriste et homme politique américain

 le comté de Schley, un comté de Géorgie, aux États-Unis